Le terme maison de Durfort désigne principalement la maison de Durfort, famille aristocratique de Guyenne, tirant son nom de Durfort-Lacapelette près de Lauzerte (Tarn-et-Garonne).

Il existe plusieurs autres terres de Durfort, qui ont été le berceau d'autre familles, mais toutes d'origine différente, quoique plusieurs généalogistes, et notamment l'abbé Vedel, aient tenté de les rattacher aux auteurs de la famille de Durfort-Duras :
 Durfort, en Languedoc, paroisse située à une petite distance à l'Est du bassin de Saint-Ferréol, à proximité de Castelnaudary de Toulouse. La famille qui possédait cette terre est connue depuis la fin du , et, par les chartes, à partir du troisième degré généalogique, depuis l'année 1068.
 Durfort, au diocèse d'Alais, près de Sauve, appartenait en partie à Gaucelin de Durfort, en 1286.
 Durfort, au comté de Foix, paroisse avec titre de baronnie, située à proximité de Saverdun et de Pamiers. Cette terre était possédée, ainsi que celle de Bonac, par une famille dont on conservait au cabinet des ordres du Roi une filiation suivie depuis 1201 jusqu'en 1344. C'est le berceau de la famille de Durfort de Deyme. 
 Il existait en Limousin une autre famille de Durfort, de laquelle étaient issus Robert et Guitard de Durfort, bienfaiteurs de l'abbaye Notre-Dame de La Valette, au diocèse de Tulle ;
 Il y avait au Comtat Venaissin une cinquième maison de Durfort, connue depuis l'année 1168 jusqu'en 1346, et qui tirait son nom d'une terre située près d'Apt.

 Familles non rattachées 
Famille de Soursac, famille originaire du château de Durfort, à Soursac connue depuis :
 Antoine de Durfort, seigneur de Soursac, juge de la châtellenie de Turenne, marié avec Béraude de Malrieu.

Famille de Deyme

Notes et références

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, , tome 15, pages 230 à 242, article Durfort (de)

   ;

Homonymie dynastique
Homonymie historique